Сезон 1935 года стал 29-м в истории сборной Москвы по футболу.

В нем сборная провела

 11 официальных матчей
 5 соревновательных в рамках Чемпионата СССР
 4 товарищеских междугородних
 2 товарищеских международных
 1 неофициальный матч — международный товарищеский с «рабочей» командой

Классификация матчей 
По установившейся в отечественной футбольной истории традиции официальными принято считать матчи первой сборной с эквивалентным по статусу соперником (сборные городов, а также регионов и республик); матчи с клубами Москвы и других городов составляют отдельную категорию матчей.

Международные матчи также разделяются на две категории: матчи с соперниками топ-уровня (в составах которых выступали футболисты, входящие в национальные сборные либо выступающие в чемпионатах (лигах) высшего соревновательного уровня своих стран — как профессионалы, так и любители) и (начиная с 1920-х годов) международные матчи с так называемыми «рабочими» командами (состоявшими, как правило, из любителей невысокого уровня).

Статистика сезона

Официальные матчи

154. Москва — Харьков — 2:3 
Соревновательный матч 45 — Чемпионат СССР и Матч четырёх городов (отчет ).

155. Москва — Ленинград — 2:1 
Соревновательный матч 46 — Чемпионат СССР и Матч четырёх городов (отчет ).

156. Москва — Киев — 2:0 
Соревновательный матч 47 — Чемпионат СССР и Матч четырёх городов (отчет ).

157. Москва — Норвегия — 2:1 
Международный товарищеский матч 27 (отчет ).

158. Москва — Тифлис — 11:2 
Соревновательный матч 48 — Чемпионат СССР (отчет ).

159. Москва — Баку — 7:1 
Соревновательный матч 49 — Чемпионат СССР (отчет ).

160. Москва — Ленинград — 2:1 
Междугородний товарищеский матч 84 (отчет ).

161. Москва — Закавказье — 8:1 
Междугородний товарищеский матч 85 (отчет ).

162. Москва — Ленинград — 2:2 
Междугородний товарищеский матч 86 (отчет ).

163. Москва — Прага — 3:3 
Международный товарищеский матч 28 (отчет ).

164. Москва — Украина — 6:2 
Междугородний товарищеский матч 87 (отчет ).

Неофициальные матчи 
1. Международный товарищеский матч

Примечания

Литература

Ссылки 

 footballfacts.ru
 «Физкультура и Спорт» 1935
 «Красный Спорт» 1935
 «Спартак» Ленинград 1935
 «Вечерняя Москва» 1935

Футбол в СССР 
Футбол в Москве 
1935 год в футболе 
1935 год в Москве